In 1982 werd de 41ste editie van de Beker van de Sovjet-Unie gespeeld voor voetbalclubs uit de Sovjet-Unie. De competitie werd gespeeld van 19 februari tot 9 mei. Er werd niet meteen met rechtstreekse uitschakeling gewerkt, maar eerst werd een groepsfase gespeeld. Dinamo Kiev werd de bekerwinnaar.

Kwalificatie
Dinamo Kiev en Dinamo Tbilisi waren vrijgesteld van de kwalificatie en plaatsten zich meteen voor de kwartfinale. De overige zestien teams uit de Top Liga en alle 22 teams van de Pervaja Liga namen deel aan de kwalificatie. Er waren vijf groepen van zes waarvan de top twee zich plaatste voor de laatste zestien en twee groepen van vier waarvan enkel de winnaar zich plaatste.

Zone I

Zone II

Zone III

Zone IV

Zone V

Zone VI

Zone VII

De toenmalige namen worden weergegeven, voor clubs uit nu onafhankelijke deelrepublieken wordt de Russische schrijfwijze weergegeven zoals destijds gebruikelijk was, de vlaggen van de huidige onafhankelijke repbulieken geven aan uit welke republiek de clubs afkomstig zijn.

Laatste 16

 Opmerking: In geval van een gelijkspel werden er strafschoppen genomen, tussen haakjes weergegeven.

Details finale

Externe link
 RSSSF

Beker van de Sovjet-Unie